Marko Nikezić – politico jugoslavo
 Nikola Nikezić – ex calciatore montenegrino
 Petar Nikezić – calciatore jugoslavo